Paljevine est un toponyme qui peut désigner :
Paljevine, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Ivanska, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Paljevine, un village Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.